Schönleben ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Schönleben (1897–??), deutscher Architekt
 Johann Ludwig Schönleben (1618–1681), Geistlicher

Siehe auch:
 Schönlebe